Металлинвестбанк — крупный российский коммерческий банк. Полное наименование — Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк» (Публичное акционерное общество).

24 февраля 2023 года, из-за вторжения России на Украину, банк внесен в санкционный список США.

История 
«Металлинвестбанк» был создан в августе 1993 году по инициативе Комитета по металлургии РФ. Учредителями банка выступили ведущие предприятия металлургического комплекса России: «Северсталь», НЛМК, Челябинский металлургический комбинат, Тулачермет и пр. В 2012 году 100-процентный пакет акций банка был приобретен ЗАО «ОМК-Сервис».

Собственники и руководство 
Акционеры банка:
 АО «ОМК-Сервис» — 100 % (владельцы — ООО «БизнесОптима», 39,33 %; А.М. Седых - 60,67 %).

Председатель правления — Татьяна Кузьмич.

Деятельность 

Банк имеет филиалы в Выксе, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми, операционные офисы в Ярославле, Липецке, Воронеже, Борисоглебске, Россоши, Владимире, Муроме, Арзамасе, Кстово, Навашино, Чебоксарах, Кунгуре, Лысьве, Чусовом, Белгороде.
Банк является лидером по торговле валютами на ММВБ и ведущим оператором срочного рынка, входит в 30 лидеров по оборотам РТС и ММВБ на рынке ценных бумаг. Международным рейтинговым агентством «Moody's Investors Service» Банку присвоен рейтинг В2/Not Prime и рейтинг по национальной шкале В1. «Национальное рейтинговое агентство» присвоило банку индивидуальный рейтинг, соответствующий группе надежности «АA-» - очень высокая кредитоспособность, третий уровень. Рейтинговая оценка рейтингового агентства «Эксперт РА» - «ruBBB», прогноз - «стабильный» (присвоена в июле 2019 года). Одновременно рейтинг был отозван .

Финансовые результаты 
На 01.01.18 активы банка по данным РСБУ составили 72 277 млн.руб, собственный капитал (Базель III) составил 10 437 млн. руб., чистая прибыль – 1 089 млн.руб. Достаточность капитала – 12,6%.

Согласно данным по МСФО активы банка на 01.01.18 – 74 616 млн.руб., капитал - 9 340 млн.руб, чистая прибыль – 1 390 млн.руб. Достаточность капитала – 13,5%.

Хакерская атака 
Неизвестные вывели более 677 млн. рублей со счетов «Металлинвестбанка», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в субботу, 5 марта 2016 года. Администрация банка полагает, что счета атаковали хакеры, и обратилась в полицию.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт банка
  Коммерсантъ 
  ИА Росбалт 

Банки России
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину